

Patronyme
Dario Brose, un footballeur américain.
Douglas Brose, un karatéka brésilien.
Fernand Brose, un peintre héraldiste belge.
Marie Brose, une vivandière franco-américaine.

Divers
Brose Baskets, un club allemand de basket-ball.